Gaiser ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gaiser (* 1945), deutscher Autor und Aktivist
 Dietmar Gaiser (* 1943), deutscher Journalist
 Fritz Gaiser (1907–1994), deutscher Skilangläufer
 Gabrijela Gaiser (* 1995), kroatische Fußballspielerin
 Gerd Gaiser (1908–1976), deutscher Schriftsteller
 Gottlieb Leonhard Gaiser (1817–1892), deutscher Kaufmann
 Jens Gaiser (* 1978), deutscher Nordischer Kombinierer
 Johannes Gaiser (1864–1919), Mitglied des Württembergischen Landtags
 Konrad Gaiser (1929–1988), deutscher Altphilologe
 Marco Gaiser (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Otto Gaiser (1919–1944), deutscher Kampfpilot
 Paul Gaiser, neuapostolischer Bischof
 Ulrike Egelhaaf-Gaiser (* 1967), deutsche Altphilologin
 Wjatscheslaw Michailowitsch Gaiser (* 1966), russischer Systemingenieur und Politiker, Gouverneur der Republik Komi

Siehe auch:

 Gaisser
 Gajser
 Geiser
 Geisser
 Gejser
 Geyser